FK Bakı (ázerbájdžánsky: Futbol Klubu Bakı) byl ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Baku.

Založen byl v roce 1997 jako Dinamo Baku, a to sloučením dvou klubů z Baku – policejního Polis Akademiyası FK a civilního Qartal-95 FK. Přejmenován na FK Baku byl až v roce 2004. Dvakrát vyhrál ázerbájdžánskou ligu (2005/06, 2008/09) a třikrát získal národní pohár (2004/05, 2009/10, 2011/12). Zanikl v roce 2016.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu FK Bakı stadionu s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1997 – FK Dinamo Bakı (Futbol Klubu Dinamo Bakı)
 2000 – FK Dinamo-Bakılı Bakı (Futbol Klubu Dinamo-Bakılı Bakı)
 2001 – FK Dinamo Bakı (Futbol Klubu Dinamo Bakı)
 2004 – FK Bakı (Futbol Klubu Bakı)

Získané trofeje 

 Premyer Liqası ( 2x )
 2005/06, 2008/09
 Ázerbájdžánský fotbalový pohár ( 3x )
 2004/05, 2009/10, 2011/12

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 

Zaniklé ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1997
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
FK